Troubled Waters – cortometraggio del 1913 diretto da Lois Weber
Troubled Waters – cortometraggio del 1916 diretto da Rube Miller
Troubled Waters – film del 1936 diretto da Albert Parker
Troubled Waters – film del 1964 diretto da Stanley Goulder
Sulle tracce di Megan (Troubled Waters) – film per la televisione del 2006 diretto da John Stead
Troubled Waters – film del 2012 diretto da James Billy Hill III
Troubled Waters – EP di Victor Crone del 2020
Troubled Waters – singolo di Victor Crone del 2020
Troubled Waters – film del 2020 diretto da Danny Green